IPA est un sigle qui peut désigner :

en français
 Instrument d'aide de préadhésion, l'instrument de la Commission européenne pour financer les activités de préadhésion à l'Union ;
 Information Pays d'Aurillac, un journal régional du Cantal ;
 indice ponctuel d'abondance, une méthode d'évaluation des populations d'oiseaux ;
 infirmier de pratique avancée, en France, un infirmier diplômé qui a acquis des connaissances théoriques, le savoir-faire aux prises de décisions complexes, de même que les compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de sa profession ;
 ingénieur principal de l'armement, correspond au grade de commandant pour un ingénieur de l'armement ;
 Institutions Publiques et Administratives, une discipline universitaire dans les IEP ;
 invalidité permanente et absolue, un état d'invalidité qui empêche définitivement une personne de se livrer à une quelconque activité professionnelle lui procurant revenu, et est définitivement obligé de recourir à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. (Synonyme : perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)) ;
 Salon international du process et du conditionnement alimentaire, un salon professionnel des équipements et du conditionnement alimentaires se tenant tous les deux ans conjointement au SIAL (Salon international de l'alimentation) au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte ;

en anglais
 Isopropyl alcohol (en français, alcool isopropylique), le nom commun du propan-2-ol, un composé chimique sans couleur et inflammable dont la formule chimique est CH3CH(OH)-CH3 ;
 , un type de bière d'origine anglaise ;
  ;
  ;
 Instrument for Pre-Accession Assistance ;
  ;
 .ipa (où ipa signifie iPod/iPhone application), l'extension des noms de fichiers d'application dans un iPod ou iPhone) ;
 International Phonetic Alphabet (en français, alphabet phonétique international) ;
 International Publishers Association (en français UIE, Union internationale des éditeurs) ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 , un système de stationnement assisté ;
 , Association internationale d'aide aux parurétiques (États-Unis) ;
  ;
  ;
 , une méthode d'analyse phénoménologique (États-Unis) ;
  ;
en portugais
 , entité chargée au Portugal des questions d'archéologie.

Nom 
Ipa est aussi un nom qui peut désigner :
 Ipa, un genre d'araignées.

Références